Thierry Pauwels, född 2 juli 1957 i Gent, en belgisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som T. Pauwels och som upptäckare av 147 asteroider.

Asteroiden 12761 Pauwels är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Thierry Pauwels

Se även 
 Astronomiska upptäckter av T Pauwels

Källor och referenser 

Belgiska astronomer
Födda 1957
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Levande personer
Personer från Gent